Walram IV. ist der Name folgender Personen:

* Walram IV. (Limburg) (um 1160–1226), Herzog von Limburg und Graf von Luxemburg und Arlon
 Walram IV. (Nassau-Wiesbaden-Idstein) (1354–1393), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein